Main se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Russell Main
 Barbara York Main